Натуральне число 1878
 1878 рік до нашої ери
 1878 рік нашої ери